Der Consejo Nacional de Inteligencia (CNI, dt. etwa „Nationaler nachrichtendienstlicher Rat“) war ein peruanischer Nachrichtendienst. Er wurde 2001 gegründet und 2006 aufgelöst.

Vorgängerorganisation des CNI war das nationale Geheimdienstzentrum Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), das in Verbindung mit der Todesschwadron Grupo Colina stand und 2000 unter Präsident Alberto Fujimori aufgelöst wurde. Viele undemokratische Merkmale des SIN blieben auch beim CNI erhalten.

Weitere Bedeutungen 
Consejo Nacional de Inteligencia ist auch die spanische Bezeichnung der US-amerikanischen nachrichtendienstlichen Behörde National Intelligence Council (NIC).

Einzelnachweise 

Historischer Nachrichtendienst
Behörde (Peru)
Gegründet 2001
Aufgelöst 2006